Dulcício (duque) — duque romano
 Dulcício (notário) — notário bizantino
 Dulcício (tribuno) — tribuno romano
 Dulcício (presidente) — presidente romano
 Dulcício (consular) — consular romano
 Dulcício (homem claríssimo) — consular romano
 Dulcício (governador) — governador romano
 Dulcício (procônsul) — procônsul bizantino
 Dulcício (patrício) — patrício bizantino
 Dulcício (vigário) — vigário bizantino